peut faire référence à :
  (750-816), pape de 795 à 816 ;
  (675-741) dit l'Isaurien, empereur byzantin de 717 à 741 ;
  (1236-1289), roi d'Arménie de 1269 à 1289.

Voir aussi 
 

Leon 03